809 Lundia – asteroide della fascia principale
 Lundia (botanica) – genere di alberi della famiglia Bignoniaceae